Ранчо Буенос Аирес има више значења:

 Ранчо Буенос Аирес (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо Буенос Аирес (Тулансинго де Браво), насеље у савезној држави Идалго у Мексику